Cubo, também chamado de hexaedro, um poliedro
Cubo (aritmética), operação matemática
Dado de apostas, acessório do jogo de gamão
Cubo (moagem)

Filmes
Cubo (filme), FC canadense (original: Cube)

 Peças teatrais
Cubo (espetáculo de dança), dirigido por Fernando Meirelles

Ou ainda
Cubo de Rubik, um quebra-cabeças popular

Desambiguação